Педро Даниэль Франко (; родился 22 мая 1966, Корриентес, Аргентина) — аргентинский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории.

Боксировал с Николаем Валуевым.

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры Аргентины
Персоналии по алфавиту